Leptomorphus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Curtis 1831. Leptomorphus ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Leptomorphus